

Muziek

Albums 
 First Time (Jackie Chan), een muziekalbum uit 1992 van de Chinese zanger/acteur Jackie Chan
 First Time (Morning Musume), een muziekalbum uit 1998 van de Japanse meidengroep Morning Musume
 First Time (Maya Simantov), een muziekalbum uit 2005 van de Israëlische zangeres Maya Simantov
 The First Time (album), een muziekalbum uit 1977 van de Amerikaanse zanger Billy "Crash" Craddock

Singles 
 First Time (Robin Beck), een single uit 1988 van de Amerikaanse zangeres Robin Beck
 First Time (Finger Eleven), een single uit 2000 van de Canadese band Finger Eleven
 First Time (Jebediah), een single uit 2004 van de Australische rockband Jebediah
 First Time (Jonas Brothers), een single uit 2013 van de Amerikaanse band Jonas Brothers
 First Time (Lifehouse), een single uit 2007 van de Amerikaanse band Lifehouse
 The First Time (Matt Fishel), een single uit 2011 van de Britse zanger Matt Fishel
 The First Time (Freddie Hart), een single uit 1975 van de Amerikaanse zanger Freddie Hart
 The First Time (Surface), een single uit 1990 van de Amerikaanse R&B-groep Surface
 It's the First Time, een single uit 1989 van de Nederlandse band Loïs Lane

Televisie 
 First Time (televisieserie), een Filipijnse televisieserie
 "The First Time" (Beverly Hills, 90210), de vijfde aflevering van de Amerikaanse televisieserie Beverly Hills, 90210
 "The First Time" (Everybody Loves Raymond), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Everybody Loves Raymond
 "The First Time" (Fame), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Fame
 "The First Time" (Glee), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Glee
 "The First Time" (Sisters), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Sisters
 "The First Time" (That '70s Show), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie That '70s Show

Films 
 The First Time (1952), een Amerikaanse film uit 1952 met onder anderen Robert Cummings
 The First Time (1969), een Amerikaanse film uit 1969 met onder anderen Jacqueline Bisset
 The First Time (1982), een Amerikaanse televisiefilm uit 1982 met onder anderen Jennifer Jason Leigh
 The First Time (1983), een Amerikaanse televisiefilm uit 1983 met onder anderen Tim Choate
 The First Time (2003), een Amerikaanse televisiefilm uit 2003 met onder anderen Don Durrell
 The First Time (2012), een Amerikaanse film uit 2012 met onder anderen Victoria Justice
 La Première Fois (internationale titel The First Time), een Franse film uit 1976 met onder anderen Alain Cohen
 La Prima Volta (internationale titel The First Time), een Italiaanse film uit 1999 met onder anderen Max Malatesta